У світлі світляків — серія книг письменниці Ольги Войтенко, написана в жанрі фантастики. 

Головною героїнею є Єва-Ліза, яка живе в екрані планшету та Інтернеті . Перша книга вийшла в 2019 році та називалася «На порозі ночі», також цього ж року вийшла друга книга під назвою «Пошуки відправника». І остання книга циклу «Там, де тиша» була видана в 2022.

Примітки 

Фентезі
Фантастика
Підліткова література

__БЕЗ_РЕДАГУВ_РОЗДІЛУ__
__ІНДЕКС__